Vuelve junto a mi é uma telenovela venezuelana-americana exibida em 2000 pela Venevisión e Univision. 

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Telenovelas dos Estados Unidos
Telenovelas da Univision
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 2000
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2000
Telenovelas da década de 2000
Telenovelas em espanhol